Enquêteur peut faire référence à :

 Détective
 Enquête de police
 Enquêteur de droit privé
 Enquêteur d'assurances